Rod B. Johnson est un spécialiste en informatique australien qui a créé le framework Spring et cofondateur de  où il a servi en tant que PDG jusqu'à son acquisition en 2009 par VMware.  Au JavaOne 2012, il a été annoncé que Rod Johnson a rejoint le conseil d'administration de la société  .

Il est  président directeur général la société Atomist qui développe un framework de  livraison et déploiement d'applications dans le Cloud.

Publications 
  2002. Expert One-on-One J2EE Design and Development. Wrox. .
  2004. Expert One-on-One J2EE Development without EJB. Wrox. .
  2005. Professional Java Development with the Spring Framework. With Juergen Hoeller, Alef Arendsen, Thomas Risberg and Colin Sampaleanu. Wrox. .

Notes et références 

Personnalité australienne de l'informatique